Mesosignum är ett släkte av kräftdjur. Mesosignum ingår i familjen Mesosignidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Mesosignum